

Велика — село, громада Царево, Бургаська область

Велика — річка в Удмуртії, права притока Ками
 Велика — річка в Псковській області, впадає в Псковське озеро
 Велика — присілок, Тарногський район, Вологодська область
 Велика — селище, Юр'янський район, Кіровська область

Велика — село, община Плав